Alberca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Alberca (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Alberca (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar